Piotr Makowski (trener) (ur. 1968) – polski trener siatkówki
 Piotr Makowski (lektor) (ur. 1965) – polski lektor